Унгарците са основно население на Унгария. Според преброяването на населението през 2011 година тяхната численост се оценява на 8 504 492 души, като съставляват 85,57 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост на унгарците според преброяванията на населението през годините, по области:

Вижте също 
 Население на Унгария

Източници 

Унгария
Население на Унгария